Wochenblatt steht für
 Wochenblatt Verlagsgruppe
 Wochenzeitung mit Amtsanzeiger der AZ Medien
 Wochenblatt für das Birseck und Dorneck
 Wochenblatt für das Schwarzbubenland/Laufental
 Das Wochenblatt, deutschsprachige paraguayische Onlinezeitung
 Wochenblatt Biberach, eine kostenlose Anzeigenzeitung die nur noch als Online-Version erscheint
 Wochenblatt (Polen), eine Wochenzeitung der deutschen Minderheit in Polen
 Wochenblatt (Kanarische Inseln), eine deutschsprachige Zeitung auf den Kanaren

 Wochenblattpartei, preußische Partei
 Wochenzeitung, eine wöchentlich erscheinende Zeitung
 ein Anzeigenblatt, eine kostenlose Anzeigenzeitung 
 Wochenanzeiger, Kurzform im bayerischen und österreichischen und Schweizer Raum Anzeiger
 Wochenzeitschrift, eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift

Siehe auch:
 Annaberger Wochenblatt  
 Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 
 Berliner Wochenblatt  
 Bregenzer Wochenblatt  
 Demokratisches Wochenblatt  
 Elbe Wochenblatt  
 Feldkircher Wochenblatt  
 Greifswaldisches Wochenblatt  
 Grünberger Wochenblatt  
 Günzburger Wochenblatt  
 Israelitisches Wochenblatt  
 Jeversches Wochenblatt  
 Marggräflich-Burgowisches Wochenblatt  
 Militär-Wochenblatt  
 Musikalisches Wochenblatt  
 Münchner Wochenblatt  
 Obwaldner Wochenblatt  
 Photographisches Wochenblatt  
 Preßburgisches Wochenblatt 
 Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt  
 Singener Wochenblatt  
 Solothurnerisches Wochenblatt  
 Stuttgarter Wochenblatt  
 Traunsteiner Wochenblatt  
 Tübinger Wochenblatt  
 Urner Wochenblatt  
 Wittenbergisches Wochenblatt
 Wochenblatt für die Landschaft Davos
 Wochenblatt für Stadt und Land
 Wochenblatt aus Besigheim
 Wochenblatt für Landwirtschaft & Landleben
 Wochenblatt für Uetersen
 Wochenblatt für den Markt Weiler und Umgegend